von der Leyen steht für:
 Leyen (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Leyen (Seidenweberfamilie), deutsche Unternehmerfamilie
 Fürstentum von der Leyen, Staat im Rheinbund
 Kommission von der Leyen, Europäische Kommission

von der Leyen ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von der Leyen (1624/1625–1698), deutscher Unternehmer
 Alfred von der Leyen (1844–1934), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Bartholomäus von der Leyen († 1587), Domdechant in Trier und Domherr in Münster

 Eugenie von der Leyen (1867–1929), Prinzessin, Buchautorin und Mystikerin
 Franz Karl von der Leyen (1736–1775), deutscher Reichsgraf

 Heiko von der Leyen (* 1955), deutscher Arzt und Unternehmer
 Heinrich Ferdinand von der Leyen zu Nickenich (um 1639–1714), deutscher Geistlicher, Dompropst in Mainz
 Joachim Freiherr von der Leyen (1897–1945), deutscher Verwaltungsbeamter und Täter des Holocaust
 Johann VI. von der Leyen (um 1510–1567), deutscher Geistlicher, Erzbischof und Kurfürst von Trier

 Katharina von der Leyen (* 1964), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Ludwig von der Leyen (1885–1967), deutscher Generalleutnant
 Marianne von der Leyen (1745–1804), deutsche Gräfin, Regentin von Blieskastel
 Michael von der Leyen († 1577), kurkölner und kurtrierischer Rat und Domherr in Münster

 Ruth von der Leyen (1888–1935), deutsche Sozialarbeiterin
 Ursula von der Leyen (* 1958), deutsche Politikerin (CDU)
 Walther von der Leyen (1887–1965), deutscher Architekt 

Siehe auch:
 Von der Leyen-Gymnasium, Schule in Blieskastel
 Ley (Moselle) (deutscher Name Leyen), Gemeinde im Département Moselle, Frankreich